Gnojewo (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Kętrzyński, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Gnojewo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Malborski, woiwodschap Pommeren